Grafik kan syfta på:

 Grafik (konst) – bildkonst, framställt och mångfaldigat med olika tekniker
 Grafisk teknik – teknik för att förse ett underlag med en befintlig text eller bild och oftast med olika former av trycktekniker
 Grafisk formgivning – användandet av typsnitt, logotyper, färger o.s.v. i trycksaker, eller i digitala media och system
 Datorgrafik – visa information på en datorskärm

Se även 
 Grafiker – en konstnär som framställer grafik